Peter Cornelius er navnet på flere personer:

 Peter von Cornelius (1783–1867) – tysk maler
 Carl August Peter Cornelius (1824 – 1874) – tysk komponist
 Peter Cornelius (1865-1934) – dansk operasanger